Брэтиану:

 Брэтиану — семья румынских политических деятелей.
 Брэтиану, Винтилэ (1867—1930) — румынский либеральный политический и государственный деятель.
 Брэтиану, Дмитру (1818—1892) — премьер-министр Румынии в 1881 году и министр иностранных дел.
 Брэтиану, Ион (1821—1891) — румынский политический деятель XIX века.
 Брэтиану, Ионел (1864—1927) — румынский либеральный государственный и политический деятель.